La donna dai due volti (Le Grand Jeu) – film del 1934 diretto da Jacques Feyder
 La donna dai due volti (Das andere Ich) – film del 1941 diretto da Wolfgang Liebeneiner
 La donna dai due volti (Deconstructing Sarah) – film per la televisione  del 1994 diretto da Craig R. Baxley